Аверинский — топоним в России:

 Аверинский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Аверинский — река в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Аверинский, Аверинский лесопарк — в г. Губкин, Белгородская область.

См. также 
 Аверинская
 Аверинское